Wojda – część wsi Bliżów

Osoby noszące nazwisko Wojda 
 Adam Paweł Wojda – matematyk
 Dennis Wojda – twórca komiksów
 Edward Wojda – zapaśnik, olimpijczyk
 Franciszek Wojda – polityk
 Paweł Wojda – sumita
 Rafał Wojda – dziennikarz
Tadeusz Wojda – duchowny rzymskokatolicki
 Tomasz Wojda – sumita
 Wojciech Wojda – polski muzyk